candilera puede referirse a:
El nombre común de la planta Arisarum simorrhinum.
El nombre común de la planta Phlomis italica.
El nombre común de la planta Phlomis lychnitis.
El nombre común de la planta Verbascum lychnitis